Митрополит Сильвестр — епископ Русской православной церкви, митрополит Сарский и Подонский (Крутицкий).

С 1648 года — архимандрит Спасо-Андроникова монастыря в Москве.

В 1649 году по указу царя Алексея Михайловича свидетельствовал мощи благоверной великой княгини Анны († 1368).

10 июля 1653 года хиротонисан во епископа Сарского и Подонского с возведением в сан митрополита.

В 1654 году участвовал в Соборе при патриархе Никоне по вопросу исправления богослужебных книг.

Скончался 20 августа 1654 года от морового поветрия.

Литература 
 
 Митрополит Сильвестр на сайте «Русское православие».

Епископы Русской православной церкви
Митрополиты Русской православной церкви
Умершие от чумы 1654—1655 годов
Настоятели Андроникова монастыря